LaMonte nebo La Monte může být:

 La Monte (Missouri) – město v Missouri ve Spojených státech amerických
 La Monte Young (* 1935) – americký hudební skladatel
 Karen LaMonte (* 1967) – americká výtvarnice a sochařka
 George M. La Monte (1863–1927) – americký podnikatel a politik
 LaMonte Ulmer (* 1986) – americký basketbalista

Související články 
 Lamont